Nuculana ornata är en musselart. Nuculana ornata ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
ornata